Дадешти има више значења:

 Дадешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Дадешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији